"Chacotinamo" (Nothura chacoensis) är en fågel i familjen tinamoer inom ordningen tinamofåglar. Den urskiljdes tidigare som egen art men behandlas numera vanligen som underart till fläckig tinamo.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer i Gran Chaco i nordvästra Paraguay samt norra och centrala Argentina. Numera inkluderas den allt oftare i fläckig tinamo (N. maculosa) efter studier som visar på mycket små skillnader i utseende, DNA och framför allt läten.

Status 
IUCN erkänner den inte längre som egen art, varför dess hotstatus inte bedöms.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Tinamofåglar
Fåglar i neotropiska regionen